Flex () — панамский музыкант, исполнитель в стиле реггетон, также известный как Nigga.
Лауреат нескольких наград, включая Latin Grammy Awards и .

Биография 

Родился 26 августа 1980 года в Читре (Панама).

Дискография 

Студийные альбомы
 2007: Te Quiero: Romantic Style in da World
 2009: La Evolución Romantic Style
 2010: Romantic Style Parte 3: Desde La Esencia
 2012: Vives En Mí
 2015:

Награды и номинации

Billboard Latin Music Awards 

|-
!scope="row" rowspan="13"| 
|rowspan="7"| «»
|Hot Latin Song of the Year
|
|-
|Hot Latin Song of the Year, Male
|
|-
|Hot Latin Song of the Year, New
|
|-
|Latin Pop Airplay Song of the Year
|
|-
|Tropical Airplay Song of the Year, Male
|
|-
|Latin Rhythm Airplay Song of the Year, Solo
|
|-
|Latin Ringmaster of the Year
|
|-
|rowspan="2"|Himself
|Hot Latin Song Artist of the Year, Male
|
|-
|Top Latin Albums Artist of the Year
|
|-
|rowspan="4"|Te Quiero: Romantic Style In Da World
|Latin Album of the Year
|
|-
|Top Latin Album of the Year, Male
|
|-
|Top Latin Album of the Year, New
|
|-
|Latin Rhythm Album of the Year, Solo
|
|}

Latin Grammy Awards 

|-
!scope="row" rowspan="2"| 
|Te Quiero: Romantic Style In Da World
|Best Urban Music Album
|
|-
| «»
|Best Urban Song
|
|}

Премия «Ло Нуэстро» 

|-
!scope="row" rowspan="3"| 
|Te Quiero: Romantic Style In Da World
|Urban Album of the Year
|
|-
|Himself
|Urban Artist of the Year
|
|-
| «»
|Urban Song of the Year
|
|-
!scope="row" rowspan="3"| 
|La Evolución Romantic Style
|Urban Album of the Year
|
|-
|Himself
|Urban Artist of the Year
|
|-
|"Dime Si Te Vas Con Él"
|Urban Song of the Year
|
|-
!scope="row"| 2017
|"Disfruta La Vida"Совместная номинация вместе с Antonio Barullo и J Álvarez
|Urban Collaboration of the Year
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Official MySpace
 Official Facebook
 Official YouTube
 Official Twitter

Музыканты Панамы